En el marco de la religión hinduista, Purushottama (Supremo Varón) es un nombre del dios Visnú en el Majábharata (texto épico-religioso del siglo III a. C.). Más tarde, en los textos puránicos (compuestos a partir del siglo II d. C.) se llama así también al dios Krisná.

Nombre sánscrito 

 puruṣottama, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).
 पुरुषोत्तम, en escritura devanagari del sánscrito.
 Pronunciación:
 /purushóttama/ o /púrushottamá/ en sánscrito
 Etimología: ‘varón supremo’
 púrusha: ‘varón’
 uttamá: ‘más alto’, superior.
 Significados:
 Purushottama es uno de los nombres del dios Visnú. Aparece como el nombre n.º 24 en el Visnú-sajasra-nama (‘los mil nombres de Visnú’) en el Majábharata.
 el mejor de los varones, un hombre excelente o superior; según el Jari-vamsa y el Sajitia-darpana.
 el mejor de los sirvientes, un buen asistente; según la literatura kaviá.
 el Espíritu supremo, nombre de Visnú o de Krisná; según el Majábharata (texto épico-religioso del siglo III a. C.) y la literatura kaviá.
 nombre de un arjat en el jainismo.
 nombre del cuarto Vasudeva negro.
 nombre de un yina (uno de los términos genéricos para un maestro deificado en la religión jaina).
 nombre de varios autores y varios hombres:
 Purushóttama-Dasa
 Purushóttama-Díkshita
 Purushóttama-Deva (rey de Puri, hacia el siglo XV)
 Purushóttama-Deva-Sharman
 Purushóttama-Pandita (autor que escribió el Gotra-pravara-manyari)
 Purushóttama-Prasada
 Purushóttama-Bhatta
 Purushóttama-Bhatta-Atmayá
 Purushóttama-Bhárati-Acharia,
 Purushóttama-Mishra,
 Purushóttama-Manu-Sudhindra
 Purushóttama-Sárasuati
 Purushóttama-Achaia
 Purushóttama-Ananda-Tirtha
 Purushóttama-Ananda-Iati
 Purushóttama-Áshrama

El rey Rama, como avatar de Visnú, se llama «Mariada Purushottama» (el Varón Supremo de las Reglas), mientras que el rey Krisná se conoce como Lila Purushottama (el Varón Supremo de la Diversión).

Según el filósofo integral indio Haridas Chaudhuri (1913-1975), Purushottama representa ese fenómeno inefable que está incluso más allá del Dios indiferenciado (el Brahman).

El religioso hinduista Suami Naraian (1781-1830) ―creador de la religión suaminaraian―afirmaba ser una encarnación del dios Purushottam.

Referencias 

Mitología hinduista
Palabras en sánscrito
Nombres indostánicos
Nombres masculinos
Avatares del hinduismo
Dios en el hinduismo
Dioses del hinduismo
Conceptos hinduistas
Deidades rigvédicas